Hultén ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Hultén (1757–1831), schwedischer Mathematiker, Physiker und Astronom
 Carl-Otto Hultén (1916–2015), schwedischer Maler und Grafiker
 Eric Hultén (1894–1981), schwedischer Botaniker und Phytogeograph
 Jens Hultén (* 1963), schwedischer Schauspieler
 Pontus Hultén, eigentlich Karl Gunnar (1924–2006), schwedischer Kunsthistoriker und Philosoph
 Sofia Hultén (* 1972), schwedische Künstlerin
 Vivi-Anne Hultén (1911–2003), schwedische Eiskunstläuferin